«Swear It Again» — песня Westlife, изданная в качестве дебютного сингла группы. Релиз на две недели возглавил британский хит-парад, оставаясь в чартах, в общей сложности, в течение 13 недель.. Также «Swear It Again» — единственный сингл Westlife, имевший успех в США: после своего релиза в феврале 2000 года он достиг второй строчки в Billboard Singles Sales Chart, 20 строчки «горячей сотни Биллборда», а по итогам года занял здесь 75 место. Общие продажи «Swear It Again» достигли отметку в миллион экземпляров. Продажи в США превысили 600 тысяч экземпляров, чем обеспечили синглу золотой статус.

Авторами песни «Swear It Again» стали: композитор Стив Мак и поэт-песенник Уэйн Гектор, которые в дальнейшем приложили руку к такам синглам №1 Westlife, как Flying Without Wings, What Makes a Man, World of Our Own.

Список композиций

Великобритания (CD1) 
 Swear It Again (Radio Edit) — 4:04
 Forever — 5:05
 CD-Rom (Interview & Video Clips)

Великобритания (CD2) 
 Swear It Again (Radio Edit) — 4:04
 Swear It Again (Rokstone Mix) — 4:07
 Ronan Keating Interview — 3:36

Австралия 
 Swear It Again (Radio Edit) — 4:04
 Swear It Again (Rokstone Mix) — 4:07
 Forever — 5:05
 Ronan Keating Interview — 3:36
 CD-Rom (Interview & Video Clips)

Япония (EP) 
 Swear It Again (Radio Edit) — 4:04
 Until The End Of Time — 3:12
 Let’s Make Tonight Special — 4:57
 Don’t Calm The Storm — 3:47
 Forever — 5:05
 Everybody Knows — 4:09
 Ronan Keating Interview — 3:36

США 
 Swear It Again (Radio Edit) — 4:04
 Snippets (My Private Movie, I Don’t Wanna Fight, Can’t Lose What You Never Had, Flying Without Wings)

История релизов сингла

Позиция в чартах 

Позиция в чартах

По итогам года

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на песню «Swear It Again»
 Американская версия видеоклипа на песню «Swear It Again»
 Официальный сайт Westlife

Песни Westlife
Синглы Westlife
Дебютные синглы
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart